Ales puede referirse a:
 Alès en , comuna situada en el departamento de Gard;
 Ales (Cerdeña) en , comuna situada en la provincia de Oristán.